Ван И (, род. октябрь 1953, Пекин) — китайский политический деятель, заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам с 1 января 2023 года.

Министр иностранных дел КНР с 2013 по 2022 год. В 2018—2022 годах также член Госсовета КНР.

Член ЦК КПК 17—20-го созывов. Член Политбюро ЦК КПК 20-го созыва.

Биография 
После окончания школы работал 8 лет в Хэйлунцзянском производственно-строительном корпусе. В 1982 году окончил факультет языков стран Азии и Африки Второго пекинского института иностранных языков, специализировался на японском языке, бакалавр экономики. С 1982 года работает в МИДе — референт, атташе, заместитель начальника и начальник отдела Департамента стран Азии МИД.

С 1989 по 1994 — советник и советник-посланник посольства КНР в Японии, в 1994—1995 — заместитель директора Департамента стран Азии МИД, в 1995—1998 — директор Департамента стран Азии МИД. C августа 1997 по февраль 1998 — приглашённый учёный Института по изучению дипломатии Джорджтаунского университета. С сентября 1999 года проходил повышение квалификации в Китайском университете иностранных дел.

В 1998—2001 — помощник министра иностранных дел и по совместительству — директор Департамента политического анализа МИД, в 2001 году назначен заместителем министра иностранных дел, став самым молодым заместителем министра иностранных дел в истории КНР. С сентября 2004 по сентябрь 2007 — посол КНР в Японии, в 2007—2008 — первый заместитель министра иностранных дел. В июне 2008 года назначен руководителем Канцелярии по работе с Тайванем ЦК КПК и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая и занимал эту должность до 2013 года.

С 16 марта 2013 года по 30 декабря 2022 года — министр иностранных дел Китайской Народной Республики. С марта 2018 года по конец декабря 2022 года также был членом Госсовета КНР.

23 октября 2022 года на 1-м пленуме Центрального комитета Компартии Китая 20-го созыва избран в Политбюро ЦК КПК.

1 января 2023 года назначен заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам — высшую дипломатическую должность в Китайской Народной Республике, находящуюся в прямом подчинении Генеральному секретарю Компартии Китая.

Семья 
Женат на дочери секретаря , у них одна дочь.

Награды 
 Орден «Данакер» (17 сентября 2015 года, Киргизия) — за большой вклад в развитие сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, укрепление всесторонних связей между народами двух стран, а также в связи с успешным завершением строительства и вводом в эксплуатацию подстанции 500 кВ «Датка», подстанции 500 кВ «Кемин» и линии электропередач 500 кВ «Датка-Кемин».
 Орден Пакистана 2-го класса (2015 год, Пакистан).
 Командор со звездой ордена Заслуг (2021 год, Венгрия)
  (7 октября 2016 года, Уругвай)

Примечания

Ссылки 
  Биография на официальном сайте МИД КНР
 China Vitae

японисты
Послы Китая в Японии
Члены ЦК КПК 18-го созыва
Члены ЦК КПК 19-го созыва
Министры  иностранных дел Китая
Выпускники Школы дипломатической службы (Джорджтаунский университет)
Члены Политбюро ЦК КПК 20-го созыва